«Марка страны Гонделупы» — повесть для детей Софьи Могилевской (1941).
 «Марка страны Гонделупы» — советский фильм режиссёра Юлия Файта (1977).